shillelagh – irlandzka maczuga
 Shillelagh – wieś w Irlandii, w hrabstwie Wicklow
 MGM-51 Shillelagh – amerykański przeciwpancerny pocisk kierowany